Filippo Schisano (n. 1952) – cantautore e musicista italiano.
 Francesco Schisano (n. 1991) – canottiere italiano. 
 Roberto Schisano (1943-2010) – dirigente d'azienda italiano
 Vittoria Schisano (n. 1983) – attrice italiana